Categoria que reúne os condes de Castro e Solla.

O título de Conde de Castro e Solla foi criado por decreto de 15 de Março de 1894 do rei D. Carlos I de Portugal a favor de Aires Frederico de Castro e Solla, 1.º Visconde de Castro e Solla.

Titulares 
1. Aires Frederico de Castro e Solla, 1.º Conde de Castro Solla

2. Amadeu Teles da Silva de Afonseca Mesquita de Castro Pereira e Solla, 2º conde de Castro e Solla

Castro Solla